De Washington Commanders (voorheen onder andere bekend als de Washington Redskins) is een professioneel American footballteam uit Washington D.C. Ze komen uit in de oostdivisie van de National Football Conference (NFC), die onderdeel is van de National Football League (NFL).

Geschiedenis 
Het team begon met spelen in 1932 onder de naam Boston Braves in Boston, Massachusetts. Een jaar later werd de naam veranderd in Boston Redskins. In 1937 verhuisde het team naar Washington, D.C. en werd de naam veranderd in Washington Redskins. In juli 2020 werd de naam, na jarenlange protesten vanuit diverse organisaties van oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten en tevens door de moord op George Floyd voorlopig veranderd in Washington Football Team. In 2022 werd er een definitieve nieuwe naam gekozen en werd de naam van het team veranderd in Washington Commanders.

Het team heeft 2 keer een NFL-kampioenschap gewonnen in de periode voor de Super Bowl (1937 en 1942). Vijf keer stond het team in de finale van de Super Bowl, waarin 3 keer gewonnen werd (1982, 1987 en 1991).

Het team is het waardevolste sportteam in de Verenigde Staten, met een geschatte waarde van 1,4 miljard dollar. Ze zijn het rijkste team in de NFL en halen een omzet van ongeveer 300 miljoen dollar per jaar.

De club speelt zijn wedstrijden in het FedEx Field dat plaats biedt aan 82.000 toeschouwers.

Resultaten

Eregalerij 

Super Bowls (3)
 1982, 1987, 1991

NFL-titels voor 1970 (2)
 1937, 1942

Conference-titels (5)
 1972, 1982, 1983, 1987, 1991

Divisie-titels (15)
 voor 1967: 1936, 1937, 1940, 1942, 1943, 1945
 1972, 1983, 1984, 1987, 1991, 1999, 2012, 2015, 2020

Deelnames play-offs (25)
 1936, 1937, 1940, 1942, 1943, 1945, 1971, 1972, 1973, 1974,
 1976, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992, 1999,
 2005, 2007, 2012, 2015, 2020

Externe link 
 Officiële website

National Football League
Amerikaanse American footballclub
Sportclub in Washington D.C.